Die Comarca Coria ist eine der zehn Comarcas in der Provinz Cáceres.

Die im Nordwesten der Provinz gelegene Comarca umfasst 38 Gemeinden auf einer Fläche von  km².

Gemeinden

Nachweise 

Coria